The Press может ссылаться на:

Газеты 
 The Press — газета, публикуемая в Крайстчерче, Новая Зеландия.
 The Press — английская региональная газета.
 The Press — бывшее наименование газеты The Press-Enterprise в Калифорнии, США.
 The Press — онлайн-газета, публикуемая студентами Технологического института Южной Альберты (Калгари, Канада).
 The Press of Atlantic City — газета, публикуемая в Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США.
 The Pittsburgh Press — газета, до 1991 года публиковавшаяся в Питтсбурге, Пенсильвания, США.
 The Grand Rapids Press — газета, публикуемая в Гранд-Рапидс, Мичиган, США.

Другое 
 The Press — музыкальная группа из Нью-Йорка, выступающая в стиле Oi!.

См. также 
 Пресса
 Пресс (Королевский флот)
 Средства массовой информации